Verdensmesterskabet i curling 2011 i mixed double er det fjerde VM i curling i mixed double og bliver arrangeret af World Curling Federation. Der er 24 tilmeldte hold til mesterskabet. Kampene bliver afviklet i St Paul Curling Club i Saint Paul, Minnesota, USA i perioden 17. – 23. april 2011.

Mesterskabet blev vundet af det schweiziske par Sven Michel og Alina Pätz, som i finalen besejrede Aleksej Tselusov og Alina Kovaleva fra Rusland med 11-2. Schweiz gik ubesejret gennem turneringen, og det var tredje gang at VM-titlen i mixed double gik til alpelandet. Bronzemedaljerne gik til Frankrig, som besejrede Sverige med 8-6 i bronzekampen.

Resultater

Grundspil 

De 24 hold er opdelt i tre grupper med otte hold. Holdene i hver gruppe spiller alle-mod-alle. De tre gruppevindere, de tre -toere, og den bedste treer (i henhold til "draw shot challenge") går videre til kvartfinalerne, mens de øvrige to treere spiller kvalifikation om den sidste kvartfinaleplads.

Blå gruppe

Rød gruppe

Hvid gruppe

Slutspil

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
WCF Results & Statistics – World Mixed Doubles Championship 2011  
World Senior & Mixed Doubles Curling Championship 2011 

Curling i 2011
2011 (mixed double)
Curling i USA
Sport i Minnesota
Saint Paul